Municipio de Girard puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Girard (condado de Macoupin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Macoupin.
 Municipio de Girard (condado de Branch, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Branch.
 Municipio de Girard (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.
 Municipio de Girard (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.
 Municipio de Girard (condado de Erie, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Erie.